

Изменения в новом сезоне
В новом сезоне Мерседес выставил свою новую машину Класса 1, получившую общее наименование Мерседес Ц-класс. Опель одержал первую победу Донингтоне, но все же состязаться с грандами - Мерседесом и Альфа Ромео не мог. Клаус Людвиг стал трехкратным чемпионом, победив на трех разных типах автомобилей.

Календарь и победители

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Календарь
 Итоговая классификация

Сезоны DTM